een Europese weg, zie Europese weg 17 of Europese weg 017
een Edison-schroefdraad maat
 Enlightenment, een x-window-gebaseerde windowmanager voor Unix-gerelateerde systemen.